Frísia — região europeia
Frísia (província) — província dos Países Baixos
Friesland (distrito) — distrito (Kreis ou Landkreis) da Alemanha, estado da Baixa Saxônia
Holstein-Frísia (ou Friesland-Holstein) — raça de bovinos europeus

Desambiguações de topônimos